Blåvikssjön kan syfta på:

 Blåvikssjön – äldre namn på den del av en sjö i Lycksele kommun, se Blåviken
 Blåviksjön'' – en namngiven av ovannämnda sjö, se Blåviksjön och Söderfors